Syndesmis är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Silliman 1881. Syndesmis ingår i familjen Umagillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Syndesmis